Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý tenista světa a druhý nasazený Roger Federer ze Švýcarska, který soutěž opět vyhrál. Ve finále zdolal kolumbijského hráče Alejandra Fallu, když zvládl tiebreakové koncovky obou setů.

Federer tak na okruhu ATP Tour získal 79. singlovou trofej a druhou v probíhající sezóně, když další tři finále prohrál. Sedmým titulem na Gerry Weber Open navýšil svůj rekordní zápis ve vestfálském Halle i v otevřené éře mezi muži čtrnáctou trofejí z trávy. Falla se probojoval do svého druhého finále ve dvouhře a opět z něj odešel jako poražený.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (2. kolo)
  '''Roger Federer (vítěz)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Kei Nišikori (semifinále)
  Richard Gasquet (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Tommy Haas (odstoupil)
  Jerzy Janowicz ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014